Hörhammer oder Hoerhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hörhammer (1790–1852), deutscher Politiker, Mitglied der Kammer der Abgeordneten (Bayern)
 Artur Hoerhammer (gest. 1914), deutscher Schriftsteller
 Edelbert Hörhammer (1935–2012), deutscher Benediktiner; 37. Abt der Benediktinerabtei Ettal
 Ludwig Hörhammer (1907–1975), deutscher Apotheker und Hochschullehrer
 Manfred Hörhammer (1905–1985), deutscher Kapuzinerpater und Mitbegründer von Pax Christi